«Кавка́зский пле́нник» — название ряда художественных произведений.

 «Кавказский пленник» — байроническая поэма Александра Пушкина (1821). Ею инспирированы:
 
 «Кавказский пленник» — опера Цезаря Кюи по либретто Виктора Крылова (Мариинский театр, 1883).  
 «Кавказский пленник» — поэма Михаила Лермонтова.
 «Кавказский пленник» — рассказ Льва Толстого (1872).

См. также 
 «Кавказский пленный» — рассказ Владимира Маканина (1994).
 «Пленный» — экранизация этого рассказа, режиссёр Алексей Учитель (Россия—Болгария, 2008).
 «Кавказские пленники» — документальный фильм Юрия Хащеватского (2002). 
 «Кавказская пленница»:
 «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — кинокомедия Л. Гайдая (СССР, 1967).
 «Кавказская пленница!» — кинокомедия М. Воронкова (Россия, 2014), ремейк фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».